Gare d'Essen est la principale (central) gare ferroviaire de la ville d'Essen en Allemagne.
 Gare d'Essen est une gare ferroviaire frontalière de la commune d'Essen en Belgique.